Kecamatan Cidahu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cidahu (distrikt i Indonesien, lat -6,76, long 106,73), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cidahu (distrikt i Indonesien, lat -6,96, long 108,65), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar